Ким Гён Ук (, р.18 апреля 1970) — южнокорейская спортсменка, стрелок из лука, олимпийский чемпион и чемпион мира.

Биография 
Родилась в 1970 году, уже в 17 лет вошла в национальную сборную. В 1989 году стала чемпионкой мира в составе команды, а в личном первенстве стала обладательницей серебряной медали. В 1996 году завоевала две золотых медали Олимпийских игр в Атланте. На чемпионате мира 2001 года завоевала серебряную и бронзовую медали.

Ссылки 
 

Стрелки из лука Республики Корея
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 1996 года
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Олимпийские чемпионы по стрельбе из лука